Dháfni kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Dáfni (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Nomós Evrytanías, 
 Dháfni (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Fthiotis, 
 Dháfni (ort i Grekland, Peloponnesos), Nomós Korinthías, 
 Dáfni (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Serrón, 
 Dáfni (ort i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kerkýras, 

Robotskapade Greklandförgreningar